Georg Simmel (1858–1918), niemiecki filozof i socjolog
 Johannes Mario Simmel (1924–2009), austriacki pisarz
 Paul Simmel (1887–1933), niemiecki malarz i karykaturzysta